Husain-Moschee oder Hussein-Moschee bezeichnet: 

 die Husain-Moschee in Kairo, Ägypten, siehe Imam-Husain-Moschee
 die Husain-Moschee in Kerbela, Irak, siehe Imam-Husain-Schrein
 die Hysen-Pascha-Moschee in Berat, Albanien
 die Hussein-Pascha-Moschee in Pljevlja, Montenegro